Sezon 1985/86 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 RC Paris
 AS Saint-Étienne

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1985 we Francji
1986 we Francji